Angelo Scarabello – orafo, scultore e argentiere italiano
 Luigi Scarabello – calciatore, allenatore di calcio e attore italiano